Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1959.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In der Vorrunde mussten drei Franzosen vom Arbeitersportbund Fédération Sportive et Gymnique du Travail gegen drei DDR-Spieler antreten. Dabei gewann Tronville gegen Herbert Schmidt mit 6:8, 6:4, 7:5, 6:0, Boudin gegen Seifert mit 6:3, 6:1, 6:3, während Fouqué von Manfred Wormuth mit 6:2, 6:4, 1:6, 6:2 geschlagen wurde.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, Heft 8, August 1959

1959
Tennisturnier 1959